Imada steht für:
 (16079) Imada, einen Hauptgürtelasteroiden
 Imada, die kleinste Verwaltungseinheit in Tunesien

Imada ist der Familienname folgender Personen:
 Imada Chiaki (1923–2006), japanischer Animeproduzent und Leiter von Tōei Animation
 Masaru Imada (* 1932), japanischer Jazzpianist
 Ryūji Imada (* 1976), japanischer Profigolfer
 Imada Tsukanu (1850–1889), japanischer Mediziner, Wegbereiter der westlichen Anatomie